Національно-визвольні війни Українського народу, Козацько-польські війни, (чи шляхетсько-козацькі війни) — збройні конфлікти між українськими козаками і збройними силами Речі Посполитої на територіях сучасної України, Білорусі, Польщі і Молдови наприкінці 16 — середині 18 століття.

XVI століття 
 1591—1593: Повстання Косинського
 1594—1596: Повстання Наливайка

XVII століття 
 1625: Повстання Жмайла
 1630: Повстання Федоровича
 1637: Повстання Павлюка
 1638: Повстання Острянина
 1648 — 1657: Хмельниччина
 1655 — 1658: Потоп
 1654 — 1667: Московсько-польська війна (1654—1667)
 1666 — 1671: Польсько-козацько-татарська війна
 1672 — 1676: Польсько-турецька війна

XVIII століття 
 1702 — 1704: Повстання Палія
 1734, 1750, 1768: Гайдамацькі повстання
 1768: Коліївщина

Примітки 

Війни в історії України
Повстання в Україні
Війни українського козацтва
Українсько-польські війни
XVI століття в Україні
XVII століття в Україні
XVIII століття в Україні